Індія — країна в Азії
 Індія — село в Григоріопольському районі в Молдові
 Індія — район у Львові

Див. також 
 Індії